Rigger (englisch ursprünglich für Takler) steht für:

 Veranstaltungsrigger, ein Höhenarbeiter in der Veranstaltungstechnik, siehe Rigger (Veranstaltungstechnik)
 ein Beruf im Schiffbau, siehe Takler
 Stunt Rigger, Seiltechniker für Film-, Fernseh- oder Theaterproduktionen
 Aerial Rigger, Seiltechniker für Theater- oder Showproduktionen
 Seiltechniker bei Baumfällungen und -pflege, siehe Seilunterstützte Baumklettertechnik
 ein Fesselungskünstler, siehe Bondage

Rigger ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjörg Rigger (* 1959), römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Rigging